

Geografia 
 Lac – regione del Ciad
 Lac – distretto del Canton Friburgo (Svizzera)
 Laç – comune dell'Albania nella prefettura di Alessio

Sigle 
 Lente a contatto
 Los Angeles Clippers – franchigia della National Basketball Association
 Lan Access Control
 LAC - Lugano Arte Cultura – centro culturale, teatrale e congressuale della città di Lugano
 Line of actual control – zona di confine contesa che delimita il territorio della Cina da quello dell'India
 Leonida Alemanni Casalpusterlengo - azienda manufatturiera italiana

Astronomia 
 Lac – abbreviazione della costellazione della Lucertola

Biologia 
 lac – operone lattosio
 Lac - Lattato in spettroscopia RM

Codici 
 LAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Layang Layang (Malaysia)
 lac – codice ISO 639-3 della lingua lacandona
 LAC – codice ISO 3166-2:AZ di Laçın (Azerbaigian)

Diritto 
 L.A.C. – Legge di Abolizione del contenzioso amministrativo (L.2248/1865) – legge con cui è attuata l'unificazione amministrativa nazionale post-unitaria italiana

Altri progetti